Истису () — посёлок городского типа в Ленкоранском районе Азербайджана. Посёлок расположен в 12 км от железнодорожной станции Ленкорань (на линии Сальяны — Астара).

Статус посёлка городского типа с 1938 года. До 1990-х годов носил название Кировск. Своё нынешнее название посёлок получил в 1999 году.

По данным БСЭ в Кировске размещалась чайная фабрика.

В поселке функционирует средняя школа и термальный источник с банями.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Ленкоранского района
Переименованные населённые пункты Азербайджана